Индустриальный район — один из районов города Харькова. Образован 8 февраля 1936 года и назван в честь наркома тяжёлой промышленности СССР Серго Орджоникидзе, руководившего строительством ХТЗ в данном районе. 2 февраля 2016 года район был «декоммунизирован» и переименован в Индустриальный.

Характеристика района 
Территория района — 4526,8608 га (12 % территории г. Харькова). Граничит с 2 районами: на западе с Немышлянским районом г. Харькова; на юге, севере и востоке с Харьковским районом Харьковской области. Один из самых зеленых районов города. Общая площадь зеленых насаждений составляет 980 га (в том числе 110,2 га — скверы, парки, санитарная защитная зона и т. д.), 264 га не имеет балансовой принадлежности. Численность населения — 153,8 тыс. человек (10,8 % населения г. Харькова) Плотность населения — 3,397 тыс. человек на 1 кв. км. До 2 февраля 2016 года носил название Орджоникидзевский район.

История 
См. также Посёлок ХТЗ

Район возник в результате строительства большого Харьковского тракторного завода (ХТЗ).

Закладка жилого района (первоначально посёлка) для работников строительства и рабочих завода произошла в мае 1930 года.
Промышленная зона была отделена от жилой застройки широкой полосой зелёных насаждений и парков вдоль проспекта Сталина (частично вырубленных и застроенных в 2000-х — 2020-х годах).

Район был расположен изолированно от Харькова; его связывали с городом пригородные поезда и трамвайная линия ХЭМЗ-ХТЗ (строительство началось в феврале 1930, на посёлок ХТЗ был пущен трамвай № 18, рельсы были сняты в начале 1990-х годов); Московский проспект же до начала 1960-х годов не был полностью застроен.
В 1934 году были продлены до Орджоникидзевского района следующие марки трамвая:
 4 Новосёловка — ул. Заиковская — ул. Плехановская — Турбинный завод (сейчас — Салтовский путепровод);
 6 Холодная Гора — площ. Восстания — Турбинный завод;
 9 Вокзал — площ. Розы Люксембург — площ. Восстания — ХТЗ;
 20 Парк им. Горького — ул. Пушкинская — площ. Восстания — ХТЗ.

В мае 1942 года район стал единственным районом города, частично освобождённым (на несколько дней) от немецкой оккупации.

В 1943 году, 13 августа, 57-я армия СССР освободила Рогань, находившуюся за тогдашней городской чертой, а 7-я гвардейская армия в тот же день частично — изолированный тогда от остального города Орджоникидзевский район (посёлок ХТЗ), взяв станцию Лосево. Сам город Харьков был окончательно освобождён 23 августа.

11 мая 1970 года введена новая трамвайная линия «Салтовское шоссе — Московский проспект» по улице Ужгородской (сейчас — часть просп. Тракторостроителей); 26 мая 1970 года по ней начал ходить маршрут № 23 «603-й микрорайон — просп. Тракторостроителей — Плиточный завод».

12 августа 1978 года пущены новый маршрут трамвая № 29: 602-й микрорайон — просп. Тракторостроителей — Плиточный завод.

1 января 1981 года была закрыта трамвайная линия по Лосевскому путепроводу (демонтирована в 1988 году) и закрыт маршрут № 20 «ЦПКиО — ул. Веснина — ул. Пушкинская — площ. Восстания — ХТЗ».

Транспорт 
На территории района находится 150 путей, длиной 133 км, общей площадью 1 млн. 118 тыс. м²., в том числе общегородского значения — 203,97 тыс. м²., районного значения — 659,76 тыс. м²., местного значения — 346,7 тыс.кв. м.

По типу покрытия:

 с асфальтобетонным покрытием длиной −87,02 км, площадью — 873,06 тыс. м².
 с щебеночным покрытием длиной 32,55 км, площадью 210 тыс. м².
 с грунтовым покрытием длиной 14,59 км, площадью 100,3 тыс. м².
 с цементным покрытием длиной 4,44 км, площадью 35,97 тыс. м².

Железнодорожные станции — «Лосево-1», «Лосево-2», «Горизонт»; Автостанции — «Заводская»;

Характеристика путей района — пути общегородского значения — 14,97 км, районного значения — 72,25 км, местного значения −51,38 км. Существующая транспортная схема района и работа перевозчиков в целом удовлетворяет потребности жителей в пассажирских перевозках. Ежедневно на маршруты выходят 135 единиц городского пассажирского автотранспорта, 44 единицы электротранспорта, работает метрополитен, через железнодорожную станцию «Лосево» проходят 9 электропоездов.

Примечания 

Районы Харькова
Появились в 1936 году на Украине
Районы, образованные в 1936 году